Plaats in Indonesië
 Pasirawi (Banjar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Pasirawi (Rawamerta), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java